Chicago Fire Football Club – squadra di calcio statunitense
Chicago Fire Premier – squadra di calcio statunitense
Chicago Fire – squadra di football americano della defunta World Football League
Chicago Fire Department – corpo dei pompieri di Chicago
Chicago Fire – serie televisiva della NBC.